Химиялькон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,05 км². Население — 97 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы